Buddington steht für
 Arthur Francis Buddington (1890–1980), US-amerikanischer Geologe und Petrologe
Buddington Peak, Antarktika